Shine — дебютный студийный альбом британской кроссовер-певицы и автора песен Мэри-Джесс Ливерленд, который был выпущен спустя два года после выступления певицы на китайском конкурсе талантов Min Xing Chang Fan Tian в декабре 2009 года. Сама Ливерленд описала альбом как «гибрид классики и попа с элементами саундтрека и китайской музыки».

История релиза 
17 апреля 2011 года состоялся выпуск дебютного сингла «Are You the Way Home?», который Ливерленд написала в соавторстве с другой британской певицей и автором-исполнителем . Второй сингл «Glorious», за неделю до своего выхода был включён в одноимённый четырёхтрековый мини-альбом, который включал также в себя такие треки как, «Yue Guang Ai Ren (A Love Before Time)» (исполненная в телешоу Min Xing Chang Fan Tian) и «Stand as One». Третий сингл «Heaven Is Empty» стал доступен на iTunes 29 июля 2011 года. Альбом занял 57 место в Великобритании.

Список композиций

Примечания 

Альбомы 2011 года
Дебютные альбомы 2011 года
Поп-альбомы
Альбомы Decca Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании